Praia Formosa (Santa Maria) — praia nos Açores
 Praia Formosa (Funchal) — praia na ilha da Madeira

Formosa